Состав сборных на чемпионат мира по хоккею с шайбой 2015 года первоначально регистрировался 30 апреля. Максимально возможное количество хоккеистов: 22 полевых игрока и 3 вратаря. Минимально возможное количество хоккеистов: 15 полевых игроков и 2 вратаря. Хоккеистов можно будет дозаявлять на протяжении всего турнира.

Австрия 
Первоначально сборная Австрии заявила на турнир 20 полевых игроков и 2 вратарей. 1 мая она дозаявила нападающего Брайана Леблера, а 4 мая — защитника Марио Альтманна.

Средние показатели команды:
 Возраст: 26 лет
 Рост: 184 см
 Вес: 87 кг

По данным IIHF.com

Белоруссия 
Калюжный - капитан.

Средние показатели команды:
 Возраст: 27 лет
 Рост: 185 см
 Вес: 89 кг

Германия

Дания

Канада 

Средние показатели команды:
 Возраст: 25,4 лет
 Рост: 186,17 см
 Вес: 90,74 кг

По данным: IIHF.com, Eliteprospects.com и r-hockey.ru

Латвия 

Средние показатели команды:
 Возраст: 29 лет
 Рост: 186 см
 Вес: 87 кг

Норвегия

Россия 

Средние показатели команды:
 Возраст: 27 лет
 Рост: 185 см
 Вес: 88 кг

Словакия

Словения

США 

Средние показатели команды:
 Возраст: 24.3 лет
 Рост: 185.5 см
 Вес: 88.8 кг

По данным: IIHF.com, Eliteprospects.com и r-hockey.ru

Финляндия 

Средние показатели команды:
 Возраст: 28 лет
 Рост: 184 см
 Вес: 89 кг

По данным IIHF.com

Франция

Чехия 

Средние показатели команды:
 Возраст: 29 лет
 Рост: 185 см
 Вес: 92 кг

По данным IIHF.com

Швейцария

Швеция

Статистика

Статистика клубов игроков

Статистика показателей игроков

Примечания 

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2015